Spisak albuma, singlova i DVD-ijeva američkog rok benda Bon Džovi.

Albumi

Studijski albumi 
  Bon Jovi 1984. 
 Billboard: #43
 UK: #71
 USA prodaja: 2 miliona
 Ukupna prodaja: 4 miliona

 7800° Fahrenheit 1985. 
 Billboard: #37
 UK: #28
 USA prodaja: 1 milion
 Ukupna prodaja: 2,5 miliona

 Slippery When Wet 1986.
 Billboard: #1 (8 nedelja)
 UK: #6
 USA prodaja: 12 miliona
 Ukupna prodaja: 27 miliona

 New Jersey 1988.
 Billboard: #1 (4 tjedna)
 UK: #1
 USA prodaja: 7 miliona
 Ukupna prodaja: 17 miliona

 Keep the Faith 1992.
 Billboard: #5 
 UK: #1
 USA prodaja: 3 miliona
 Ukupna prodaja: 17 miliona

 These Days 1995.
 Billboard: #9 
 UK: #1
 USA prodaja: 2 miliona
 Ukupna prodaja: 10 miliona

 Crush 2000.
 Billboard: #9 
 UK: #1
 USA prodaja: 3 miliona
 Ukupna prodaja: 11 miliona

 Bounce 2002.
 Billboard: #2 
 UK: #2
 USA prodaja: 700 000
 Ukupna prodaja: 4 miliona

 Have a Nice Day 2005.
 Billboard: #2 
 UK: #2
 USA prodaja: 1 400 000
 Ukupna prodaja: 4,5 miliona

 Lost Highway 2007.
 Billboard: #1 
 UK: #2 
 USA prodaja: 1 200 000
 Ukupna prodaja: 3,5 miliona

Kompilacije 
 Cross Road 1994.
 Billboard: #8 
 UK: #1
 USA prodaja: 5 miliona
 Ukupna prodaja: 20 miliona

 One Wild Night: Live 1985-2001 2001.
 Billboard: #20 
 UK: #2
 USA prodaja: 500 000
 Ukupna prodaja: 4 miliona

 This Left Feels Right 2003.
 Billboard: #14 
 UK: #4
 USA prodaja: 500 000
 Ukupna prodaja: 2 miliona

 100 000 000 Fans Cant Be Wrong 2004.
 Billboard: #54 
 UK: /
 USA prodaja: 500 000
 Ukupna prodaja: 1 milion

Singlovi

Videozapisi i DVD-i 

 Slippery when Wet
 Access All Areas - A Rock&Roll Odyssey
 Keep The Faith - The Videos
 Keep The Faith - An Evening With Bon Jovi
 Crossroad
 Live From London
 The Crush Tour
 This Left Feels Right

Бон Џови
Bon Jovi
Bon Jovi